La parella formada per la belga Elise Mertens i la bielorussa Arina Sabalenka eren les defensores del títol però Sabalenka va renunciar a participar en l'esdeveniment de dobles i Mertens hi va participar amb Veronika Kudermetova.

La txeca Kateřina Siniaková i Mertens lluitaven pel número 1 del rànquing de dobles femení, però Siniaková va mantenir el lloc amb la victòria final.

La parella formada per les txeques Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková van demostrar que són la millor parella femenina del món i van guanyar el quart títol de Grand Slam juntes després d'haver cedit en la final de l'edició anterior. Amb aquesta victòria resten a un títol de completar el Grand Slam i van apuntalar els dos primers llocs del rànquing de dobles. En la final van superar la parella formada per la kazakh Anna Danilina i la brasilera Beatriz Haddad Maia, que tot just havien començat a competir juntes aquest mes.

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campiones)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (semifinals)
  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (semifinals)
  Samantha Stosur /  Zhang Shuai (2a ronda)
  Alexa Guarachi /  Nicole Melichar-Martinez (3a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (2a ronda)
  Darija Jurak Schreiber /  Andreja Klepač (1a ronda)
  Coco Gauff /  Caty McNally (1a ronda)

  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (quarts de final)
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (2a ronda)
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (2a ronda)
  Nadiia Kichenok /  Sania Mirza (1a ronda)
  Asia Muhammad /  Jessica Pegula (2a ronda)
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (3a ronda)
  Irina-Camelia Begu /  Nina Stojanović (1a ronda)
  Viktória Kužmová /  Vera Zvonariova (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2022
Competicions tennístiques del 2022